Albert Rusnák – calciatore slovacco, centrocampista
 Josef Rusnak – regista e sceneggiatore tedesco
 Matúš Rusnák – calciatore slovacco, difensore o centrocampista
 Štefan Rusnák – ex calciatore slovacco, attaccante